BSZ steht für:
 Bank Sparhafen Zürich bzw. deren Muttergesellschaft BSZ Genossenschaft
 Bayerische Staatszeitung
 Berufliches Schulzentrum
 Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg
 Bochumer Stadt- & Studierendenzeitung
 Braunschweiger ZeitSchiene, ein Freilicht-Museum zur Geschichte der Eisenbahn
 Brawley Seismic Zone, Extensionszone zwischen der San-Andreas-Verwerfung im Norden und der Imperial-Verwerfungszone im Süden
 Brennstoffzelle
 BSZ Stiftung der Behindertenbetriebe im Kanton Schwyz
 Bürger-Sänger-Zunft München, ein Chor und Orchester
 Bartletts Airport (IATA-Code), Flughafen von Egegik (Alaska), Lake and Peninsula Borough, Alaska

Abkürzung